M5, M 5 oder M-5 steht für:
 Messier 5, einen Kugelsternhaufen im Sternbild Schlange
 M5 Industries Inc, eine US-amerikanische Firma für Spezialeffekte
 ein Album der Berliner Rockband Einstürzende Neubauten
 eine Gruppe von Milchprodukten nach dem deutschen Lebensmittelschlüssel, siehe Bundeslebensmittelschlüssel
 einen Typ einer akuten Leukämie, die Akute monozytische Leukämie, siehe FAB-Klassifikation
 die Segelyacht Mirabella V

Technik:
 ein Metrisches ISO-Gewinde mit dem Nennmaß 5 mm
 eine Messsucher-Kleinbildkamera der Firma Leica, siehe Leica M
 eine digitale Systemkamera, siehe Olympus OM-D E-M5
 einen tragbaren Media-Player mit integrierter Festplatte, siehe iAudio
 eine Baureihe der Amsterdamer U-Bahn-Fahrzeuge, siehe Metro Amsterdam#Baureihe M5
 Aito M5, ein chinesisches Hybrid-SUV
 BMW M5, eine deutsche Sportlimousine
 Haima M5, eine chinesische Limousine
 JAC M5, ein chinesischer Van
 ein deutsches eindeckiges Flugzeug, siehe Fokker Eindecker
 Grigorowitsch M-5, ein russisches Flugboot
 eine japanische Trägerrakete, siehe Mu (Rakete)
 eine Lizenzfertigung des Liberty L-12-Motors in der UdSSR

Militär:
 M5 (Halbkettenfahrzeug), ein US-amerikanisches Halbkettenfahrzeug aus dem Zweiten Weltkrieg
 M5 High-Speed Tractor, ein US-amerikanischer Vollketten-Artillerietraktor aus dem Zweiten Weltkrieg
 ein US-amerikanisches Messerbajonett, siehe M1 Garand
 M 5 (MSBS), eine französische, auf U-Booten stationierte Atomrakete
 ein leichter US-amerikanischer Panzer im Zweiten Weltkrieg, siehe M5 Light Tank

Straßen:
 M5 (Armenien)
 M5 (Aserbaidschan)
 M5 (Belarus)
 M5 (Bosnien und Herzegowina)
 M5 motorway (Großbritannien)
 M5 motorway (Nordirland)
 M5 (Malawi)
 M5 Polaavtopat (Nordmazedonien)
 M-5 (Michigan)
 M5 (Russland)
 M 05 (Ukraine)
 Autópálya M5 (Ungarn)

Schienenverkehr
 eine Linie der Berliner Straßenbahn (Metro-Tram), siehe Straßenbahn Berlin#Linienübersicht
 eine Linie der Bukarester U-Bahn, siehe Metro Bukarest#Linien
 eine Linie der Mailänder U-Bahn, siehe Metropolitana di Milano#Linien

M.5 steht für:
 Macchi M.5, italienisches Doppeldecker-Flugboot

Siehe auch:
 5M

Abkürzung